Dennis Viollet – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Paul Viollet – storico, archivista e bibliotecario francese
 Rachel Viollet – ex tennista britannica